IBSF-Weltmeisterschaft 2020 oder IBSF-Weltmeisterschaften 2020 steht für folgende Weltmeisterschaften im Jahr 2020:

im Snooker:
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2020, Weltmeisterschaft
 IBSF U16-Snookerweltmeisterschaft 2020, U16-Weltmeisterschaft
 IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2020, U18-Weltmeisterschaft
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2020, U21-Weltmeisterschaft

in Bobsport und Skeleton:
 Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2020, Weltmeisterschaften
 IBSF-Juniorenweltmeisterschaften 2020, Junioren-Weltmeisterschaften